L'edizione 1995 dell'1. divisjon vide le vittorie finali di Moss e Skeid.

Classifica finale

Gruppo 1

Verdetti del gruppo 1 
 Moss promosso nella Tippeligaen.
 Sogndal qualificato per i play-off (poi persi contro lo Strømsgodset.
 Åndalsnes, Sarpsborg e Vard Haugesund retrocesse nella 2. divisjon.

Gruppo 2

Verdetti del gruppo 2 
 Skeid promosso nella Tippeligaen.
 Strømsgodset qualificato per i play-off (poi vinti contro il Sogndal.
 Alta, Sandefjord e Mjølner retrocesse nella 2. divisjon.

Note

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1995
Campionato norvegese di calcio